Rainério I de Sabran () foi Senhor da Casa de Sabran e de Castellar e de Ansouis.

Relações familiares 
Casou em 1178 com Garsinda de Forcalquier filha de Guilherme IV de Forcalquier, conde de Forcalquier (1209 -?) e de Adelaide de Beziers, de quem teve:

 Gersenda de Sabran, condessa de Forcalquier que casou com Afonso II da Provença (Zaragoza, 1180 - Palermo, Sicília, Fevereiro de 1209), conde da Provença e filho do rei Afonso II rei de Aragão (entre e 25 de Março de 1157) - 25 de Abril de 1196) e de Sancha de Castela e Polónia.

Nobres da França